Kop'evo – centro abitato russo dell'Oblast' di Kostroma
 Kop'evo – centro abitato russo dell'Oblast' di Omsk
 Kop'ëvo – centro abitato (posëlok) russo della Chakassia 
 Kop'ëvo – centro abitato (selo) russo della Chakassia